Lademacher ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Lademacher (* 1948), deutscher Unternehmer
 Horst Lademacher (* 1931), deutscher Historiker